Normy medalowe – klasyfikacja wagowa (podana w kg) dla poszczególnych gatunków ryb ustalona przez Polski Związek Wędkarski.

W normach medalowych rozróżniane są 3 kategorie: złota, srebrna i brązowa – złowiona ryba posiadająca masę ciała równą lub większą od minimalnych wartości podanych w poniższej tabeli, kwalifikuje się do tytułu medalowego:

Linki zewnętrzne 
 Polski Związek Wędkarski

Wędkarstwo